Тураево — название населённых пунктов:

Россия 
 Тураево — деревня в Рыльском районе Курской области.
 Тураево — село в Менделеевском районе Татарстана.
 Тураево — исчезнувшая старообрядческая деревня в Московской области. В 1970-х годах вошла в состав города Лыткарино.
 Тураево — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Тураево — деревня в Веневском районе Тульской области.
 Тураево — деревня в Тюменском районе Тюменской области.
 Тураево — деревня в Глазовском районе Удмуртии.